Kramer kan syfta på:

 Kramer – ett efternamn samt personer med namnet
 Kramer mot Kramer – en amerikansk dramafilm från 1979 regisserad av Robert Benton
 Hotell Kramer – ett hotell i Malmö

Geografi

Antarktis 

 Kramer (kulle), 

Robotskapade Antarktisförgreningar